Новоольховка — название населённых пунктов в России:

 Новоольховка — хутор в Ольховском районе Волгоградской области.
 Новоольховка — хутор в Кашарском районе Ростовской области.

См. также 
 Ольховка